Pootoogook ist der Familienname der Inuit-Künstler:

 Napachi Pootoogook (1938–2002), Inuit-Künstlerin aus Kanada, Mutter von Annie Pootoogook
 Annie Pootoogook (1969–2016), zeitgenössische Inuit-Künstlerin aus Kanada